Примера А Уругвая по футболу 1960 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги. Чемпион квалифицировался в Кубок Либертадорес 1961.

Таблица

Матч за чемпионство 
Пеньяроль — Серро 3:1

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1960
Футбол в Южной Америке в 1960 году
Спорт в Уругвае в 1960 году